Näverbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näverbergstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (11,4 ha)
Näverbergstjärnarna (Björna socken, Ångermanland, 709056-161708), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Näverbergstjärnarna (Björna socken, Ångermanland, 709068-161687), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn